Догадайло () — украинская фамилия. Известные носители:

 Догадайло, Алексей Дмитриевич (род. 1920) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Догадайло, Виктор Гаврилович (род. 1960) — украинский футболист и футбольный тренер.